Cadáver
Ou ainda:
O Morto - conto de Luis Borges
Mar Morto
Rio Morto
A versão romana de Átropos, uma das moiras.

Desambiguação